Defy (album) - album van de Amerikaanse band Of Mice & Men
 Defy-All - historisch merk motorfietsen
 Defy Appliances - Zuid-Afrikaans producent van witgoed